Cayo Fonteyo Capitón puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cayo Fonteyo Capitón (cónsul 33 a. C.).— Cónsul en el año 33 a. C.
 Cayo Fonteyo Capitón (cónsul 12).— Cónsul en el año 12.
 Cayo Fonteyo Capitón (cónsul 59).— Cónsul en el año 59.